Тюбингенская богословская семинария (Штифт, ) — евангелическо-лютеранская богословская семинария, присоединенная в 1536 году к Тюбингенскому университету, благодаря чему протестантская теология заняла видное место в научной деятельности университета. При семинарии располагался интернат для детей протестантских пасторов, из-за чего семинария получила полуироническое название Штифт (приют), а воспитанники назывались «штифтлерами».

Известные педагоги 
 Людвиг Фридрих Вильгельм Гофман (1806—1873) — немецкий протестантский богослов и проповедник; директор семинарии.
 Христоф Готфрид Бардили (1761—1808) — немецкий философ и преподаватель; преподаватель философии.

Знаменитые выпускники 
 Георг Вильгельм Фридрих Гегель
 Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг
 Эдуард Мёрике
 Карл Филипп Конц
 Эдуард Готтлоб Целлер
 Карл Фридрих Герок

См. также 
 Тюбингенская школа

Литература 
 Martin Leube: Das Tübinger Stift 1770—1950. Geschichte des Tübinger Stifts, Steinkopf, Stuttgart, 1954
 Joachim Hahn/Hans Mayer: Das Evangelische Stift in Tübingen. Geschichte und Gegenwart — zwischen Weltgeist und Frömmigkeit. Konrad-Theiss-Verlag, Stuttgart, 1985 ISBN 3-8062-0372-5
 Friedrich Hertel (Hrsg.): In Wahrheit und Freiheit. 450 Jahre Evangelisches Stift in Tübingen, Calwer Verlag, Stuttgart, 1986 (Quellen und Forschungen zur württembergischen Kirchengeschichte, Bd. 8) ISBN 3-7668-0785-4
 Reinhard Breymayer: Freimaurer vor den Toren des Tübinger Stifts: Masonischer Einfluss auf Hölderlin? In: Tubingensia: Impulse zur Stadt- und Universitätsgeschichte. Festschrift für Wilfried Setzler zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Sönke Lorenz und Volker [Karl] Schäfer in Verbindung mit dem Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der Universität Tübingen. Redaktion: Susanne Borgards. (Ostfildern:) Jan Thorbecke Verlag, 2008 (Tübinger Bausteine zur Landesgeschichte, 10), 355—395. — ISBN 978-3-7995-5510-4

Тюбингенский университет
Лютеранские семинарии